Austria:
 Mitterberg-Sankt Martin – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen

Zobacz też:
 Mittelberg